Марк Цейтлин:
 Цейтлин, Марк Аронович (1943—2008) — советский металлург, лауреат Государственной премии СССР.
 Цейтлин, Марк Данилович (1943—2022) — советский и израильский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Цейтлин, Марк Захарович (1901—1971) — советский сценарист и редактор, инициатор создания хроникального кинофотоархива СССР.